Lucky Luke – belgijsko-francusko-amerykański serial animowany opowiadający o przygodach dzielnego kowboja.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach Lucky Luke’a, dzielnego kowboja podróżującego po Dzikim Zachodzie. Jest on człowiekiem prawa. Lucky Luke zmaga się z niebezpiecznymi opryszkami, takimi jak Bracia Daltonowie.

Wersja polska

Pierwsza seria (1983)

Pierwsza emisja (1991-1992), lektor na szwedzkim i angielskim dubbingu 
Tekst polski: Barbara Włodarek
Czytał: Jan Suzin

Druga emisja (1997), lektor na angielskim dubbingu 
Opracowanie: Telewizja Polska
Tekst: Maciej Guzdek na podstawie tłumaczenia Jacka Gałązki
Czytał:
 Jan Czernielewski (odc. 1-25),
 Krzysztof Mielańczuk (odc. 26)

Druga seria (1991) 
Opracowanie wersji polskiej: Telewizja Polska S.A. – oddział w Gdańsku
Tłumaczenie:
 Małgorzata Krystek,
 Monika Wyględowska,
 Hanna Trzos
Czytał: Jacek Labijak

Odcinki 
 Serial liczy 26 odcinków.
 Serial był emitowany w latach 90. na kanale TVP2 (pierwsza seria). Druga seria emitowana była w 1997 roku w Telewizji Regionalnej.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Lucky Luke
Belgijskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1984
Telewizyjne seriale westernowe
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji